Castilla la Nueva puede referirse a:

 Castilla la Nueva, región histórica de España.
 Castilla la Nueva (Meta), población de Colombia.